Символ ↑ (В Юникоде ) может означать:
 ↑ — символ стрелки, см. стрелка (символ).
  — одна из клавиш управления курсором.
 ↑ — альтернативное обозначение для возведения в степень в стрелочной нотации Кнута.